Příjmení Molnár (maď. mlynář) nosí více osobností:

 Amedeo Molnár (1923–1990) – český teolog a historik
 Daniel Bohumil Molnár (1819–1889) – český luterský farář
 Farkas Molnár – maďarský architekt
 Ferenc Molnár (1878–1952) – maďarský spisovatel, dramatik a novinář
 György Molnár (1949) – maďarský rockový kytarista
 Ján Molnár – slovenský evangelický duchovní a náboženský spisovatel
 János Molnár – slovenský teolog a vysokoškolský pedagog
 Jozef Molnár (fotbalista) (1920–1993) – slovenský fotbalový brankář
 Juraj Molnár (* 1961) – slovenský a československý politik, po sametové revoluci poslanec FS za SNS
 Juraj Molnár (fotbalista) (* 1969) – slovenský fotbalista
 Ladislav Molnár (* 1960) – slovenský fotbalista
 Ladislav Molnár (politik) (* 1953) – slovenský politik a maďarský menšinový aktivista, po sametové revoluci poslanec FS za Együttélés
 Oszkár Molnár (* 1956) – maďarský politik
 Pavol Molnár (1936–2021) – slovenský fotbalista
 Peter Molnár – více osob
 Peter Molnár (kulturista) (* 1982) – maďarský kulturista
 Péter Molnár (fotbalista) (* 1983) – slovenský fotbalový brankář
 Péter Molnár (fotbalista, 1993) (* 1993) – maďarský fotbalový brankář
 Péter Molnár (vědec) – maďarský vědec
 Tibor Molnár (1921–1982) – slovenský herec
 Vlastimil Molnár (* 1966) – československý fotbalista
 Zoltán Molnár (1953–2018) – slovenský fotbalista, záložník

ženská podoba v přechýleném tvaru
 Alena Molnárová (* 1950) – česká a československá bezpartijní politička z Karlovarska, poslankyně FS za normalizace
 Lucia Molnárová (* 1986) – slovenská herečka, sestra Petry
 Paulína Molnárová (* 1918) – slovenská a československá poúnorová bezpartijní politička
 Petra Molnárová (* 1986) – slovenská herečka, sestra Lucie

Podobná příjmení 
 Minář
 Minařík
 Mynář
 Mináč
 Mlynář